Зелёный — посёлок в Азовском районе Ростовской области. Входит в состав Кагальницкого сельского поселения.

География 
Расположен в 15 км (по дорогам) южнее районного центра — города Азова, на правом берегу реки Кагальник.

Улицы 
 ул. Садовая,
 ул. Свободы,
 ул. Центральная,
 ул. Чапаева.

История 
В феврале 1958 г. посёлок Азовского плодопитомнического совхоза переименован в Зелёный.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 %.

Достопримечательности 
 На юго-западе посёлка находится памятник археологии — Курганный могильник «Зелёный-1» (2 насыпи). Памятник датируется II тысячелетием до н. э. — XIV веком н. э. Решением Малого Совета облсовета № 301 от 18 ноября 1992 года могильник внесен в список объектов культурного наследия местного значения под кодом № 6100317000.

 На западной окраине посёлка находится памятник археологии — Курганный могильник «Зелёный-2» (2 насыпи). Памятник датируется II тысячелетием до н. э. — XIV веком н. э. Решением Малого Совета облсовета № 301 от 18 ноября 1992 года могильник внесен в список объектов культурного наследия местного значения под кодом № 6100318000.

 В 150 метрaх северо-западнее окраины посёлка находится памятник археологии — Курганный могильник «Зелёный-3» (2 насыпи). Памятник датируется II тысячелетием до н. э. — XIV веком н. э. Решением Малого Совета облсовета № 301 от 18 ноября 1992 года могильник внесен в список объектов культурного наследия местного значения под кодом № 6100319000.

 В 750 метрах севернее стадиона Азовского сельхозучилища находится памятник археологии — Курганный могильник «Зелёный-4» (2 насыпи). Памятник датируется II тысячелетием до н. э. — XIV веком н. э. Решением Малого Совета облсовета № 301 от 18 ноября 1992 года могильник внесен в список объектов культурного наследия местного значения под кодом № 6100320000.

Примечания 

Населённые пункты Азовского района